Glen Johnson puede hacer referencia a:
  Glen Johnson (futbolista): jugador profesional de fútbol.
  Glen Johnson (boxeador): boxeador profesional excampeón del mundo.